Угроза применения силы (также угроза силой) — в международных отношениях действия, создающие внешнюю угрозу территориальной целостности или политической независимости государства.

Хотя угроза применения силы запрещена Уставом ООН, в отличие от применения силы, смысл термина не определён в общепринятых международных документах. Н. Штюршлер связывает это наступлением Холодной войны, когда обе стороны осознали опасность демонстрации слабости и язык военных угроз стал составной частью большой стратегии США. После завершения Холодной войны американская политика угроз поддерживалась проявившимся технологическим разрывом, приведшим к тому, что США стали считать угрозу применения силы необходимой компонентой дипломатии по отношению к «нарушителям норм».

На практике в качестве угроз применения силы рассматривались как материальные действия (демонстрация силы: дополнительная концентрация вооружённых сил вблизи границ, демонстрация флага у берегов другого государства, размещение оружия в ранее не использованных пространствах — в космосе, на дне океанов), так и психологические (пропаганда войны).

Согласно уставу ООН, государство, подвергшееся угрозе применения силы, может констатировать эту угрозу в ООН. Совет Безопасности ООН после рассмотрения может оценить действия как угрозу миру, запустив применение главы VII Устава ООН.

Примечания

Литература 
 Угроза применения силы // Большая юридическая энциклопедия. Книжный мир, 2010. С. 872.
 
Международное право